Змагання з санного спорту в одномісних санях серед чоловіків на зимових Олімпійських іграх 2022 відбулися 5 лютого (1 і 2 заїзди) і 6 лютого (3 і 4 заїзди) в Санно-бобслейному центрі Сяохайто в районі Яньцин у Пекіні.

Чинний чемпіон Давід Гляйршер перед Олімпіадою посідав 10-те місце в Кубку світу 2021–2022 і кваліфікувався на змагання. Срібний медаліст 2018 року Кріс Мездер теж кваліфікувався. Фаворитом вважали бронзового медаліста 2018 року Йоганнеса Людвіга, який перед Олімпіадою очолював Кубок світу 2021–2022 років. Вольфґанґ Кіндль посідав у кубку світу 2-ге місце, а олімпійський чемпіон 2010 і 2014 років Фелікс Лох - 3-тє.

Результати

Примітки 

 
Санний спорт на зимових Олімпійських іграх 2022